Chiesa di Maria Santissima Assunta in Cielo – nel quartiere di Miano, a Napoli
 Chiesa di Maria Santissima Assunta in Cielo – a Napoli
 Chiesa di Maria Santissima Assunta in Cielo – a Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia
 Chiesa di Maria Santissima Assunta in Cielo – a Trepuzzi, in provincia di Lecce

Pagine correlate 

 Chiesa di Maria Santissima Assunta